В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Гелену Сукова 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Катарина Малеєва (півфінал)
 Відсутня
 Гелена Сукова (фінал)

 Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
 Сабін Аппельманс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International